Голема река може да се отнася за:

 Голема река, известна и като Треска, река в Северна Македония;
 Голема река, на гръцки Родохори, село в дем Негуш, Гърция;
 Голема река, част от областта Река, Северна Македония.

 Вижте също
 Голяма река